Лас Орехас има више значења:

 Лас Орехас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Орехас (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику